Electric kan syfta på:

Electric (musikalbum) – ett musikalbum från 2013 av Pet Shop Boys
Electric (låt av Melody Club) – en låt från 2002 av popbandet Melody Club från musikalbumet Music Machine
Electric (låt med Leila K) – en låt från 1996 med Leila K från musikalbumet Manic Panic
Electric (musikalbum av Richard Thompson) – ett  musikalbum från 2013 av Richard Thompson
Electric (musikalbum av The Cult)